Por Enrico IV (Henrique IV, em língua italiana) pode estar à procura de:
Enrico IV - comédia de Pirandello.
Enrico IV (1943) - filme de Giorgio Pàstina
Enrico IV (1984) - filme de Marco Bellocchio

Ver também 
(inclusive para as desambiguações equivalentes em outros idiomas)
Henrique IV

Desambiguação